Il singolare del DFS Classic 1986 è stato un torneo di tennis facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986.

Pam Shriver era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Manuela Maleeva, 6–2, 7–6(0).

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Pam Shriver (Campionessa)
  Manuela Maleeva (finale)
  Wendy Turnbull (terzo turno)
  Kathy Jordan (semifinali)
  Jo Durie (secondo turno)
  Anne White (secondo turno)
  Robin White (secondo turno)
  Kate Gompert (secondo turno)

 Elise Burgin (primo turno)
 Alycia Moulton (quarti di finale)
 Rosalyn Fairbank (secondo turno)
 Susan Mascarin (primo turno)
 Debbie Spence (primo turno)
 Sylvia Hanika (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1986